

Geografia 
 Bia  – fiume africano che scorre in Ghana e Costa d'Avorio
 Distretto di Bia  – distretto della Regione Occidentale (Ghana)

Sigle 
 Bezbednosno Informativna Agencija  – Agenzia Nazionale d'Informazioni, agenzia di spionaggio serba
 Brothers in Arms  – videogioco sparatutto in prima persona
 Bureau of Indian Affairs  – ufficio degli affari indiani, agenzia del United States Department of the Interior
 Burma Independence Army  – esercito per l'indipendenza della Birmania, formato nel 1941 per contrastare l'occupazione coloniale britannica.

Codici 
 BIA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Bastia Poretta Corsica (Francia)
 bia – codice ISO 639-3 della lingua badimaya

Persone 
 Bia – rapper statunitense
 Giovanni Bia – ex calciatore e procuratore sportivo italiano

Televisione 
 Bia – telenovela argentina
 Bia, la sfida della magia  – anime giapponese

Altro 
 Bia  – genere di piante della famiglia Euphorbiaceae
 Bia  – personaggio della mitologia greca
 Bia  – diminutivo portoghese del nome proprio di persona Beatrice
 BIA – targa automobilistica della provincia di Białystok (Polonia)